А́льберг () — шведская фамилия. Известные носители:

 Альберг, Бруно (1911—1966) — финский боксёр, призёр летних Олимпийских игр 1932.
 Альберг, Грета (род. 1998) — шведская легкоатлетка.
 Альберг, Петур (1885—1940) — фарерский композитор, поэт, автор гимна Фарерских островов.
 Альберг, Робин (род. 1946) — шведский кёрлингист.